Дескриптор (від  — описую).

 Дескриптор — лексична одиниця (слово, словосполучення) інформаційно-пошукової мови, яка служить для опису основного смислового змісту документів.
 Дескриптор — структура даних, яка представляє відкритий екземпляр базового об'єкта операційної системи.

Див. також 
 Молекулярний дескриптор — числове представлення молекулярних властивостей.
 Файловий дескриптор — абстрактний показник для доступу до файлу в операційних системах.
 Квантово-хімічний дескриптор — дескриптор, побудований на основі власних значень чи власних векторів, зокрема на основі НЗМО та НВМО.
 Геометричний дескриптор — дескриптор, що відображає просторові тривимірні властивості молекули, зокрема такі як молекулярний об'єм, площа поверхні, стеричні параметри, головний момент інерції, торсійні кути і т. ін.

Література 
 Михайлов А. И., Черный А. И., Гиляревский Р. С., Основы информатики, 2 изд., М., 1968.

Інформаційний пошук
Інформаційний дизайн
Семіотика
Бібліотечна справа